Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Korczagin – radziecki generał
 Longin (Korczagin) – prawosławny biskup
 Pawieł Korczagin – radziecki polityk
 Pawieł "Pawka" Korczagin - bohater powieści i filmu Jak hartowała się stal